Andrzej Kapiszewski (1948-2007), matematyk, socjolog, dyplomata
 Henryk Kapiszewski (1859-1922), radca sądowy, prokurator, właściciel ziemski
 Henryk Kapiszewski (1899-1964), prawnik i historyk, archiwista, działacz harcerski
 Ludwik Kapiszewski, adwokat, poseł do Sejmu Krajowego Galicji